Старе Седло може бити:

 Старе Седло (Соколов), насељено мјесто у округу Соколов, Карловарски крај, Чешка Република
 Старе Седло (Тахов), насељено мјесто у округу Тахов, Плзењски крај, Чешка Република